Делта може да се отнася за:

 делта – 4-та буква от гръцката азбука
 делта – вид речно устие, характеризиращо се с разделящи се потоци
 Делта – географска област в щата Мисисипи, САЩ
 Делта – град в щата Колорадо, САЩ
 Делта – град в щата Юта, САЩ
 Делта – окръг в щата Мичиган, САЩ
 Делта – окръг в щата Тексас, САЩ
 Делта – щат в Нигерия
 „Делта“ – ракета-носител на САЩ
 „Делта“ – интернет доставчик за Русе
 Делта на Нил, речната делта на територията на Северен Египет